Термин суперпози́ция (наложение) может относиться к следующим понятиям:
 Суперпозиция — композиция функций (сложная функция).
 Принцип суперпозиции — принцип в физике и математике, описывающий наложение процессов (например, волн) и, как следствие, возникновение конструктивной и деструктивной интерференции.
 Квантовая суперпозиция — явление суперпозиции в квантовой физике.
 Суперпозиция (геология) — закон, заключающийся в том, что породы следуют в порядке их образования. Породы, залегающие выше, — моложе, а те, которые находятся ниже по разрезу, — древнее.
 Ордерная суперпозиция — принцип классической ордерной архитектуры. Если здание состоит больше чем из одного этажа, первый ярус оформляется более тяжёлыми ордерами, тосканским или дорическим, выше ставится ионический (легче), потом коринфский или композитный.
Суперпозиция в управлении - суть заключается в том, что сумма реакций системы на отдельные возмущения из одинаковых исходных состояний равна реакции этой системы на суммарное воздействие из того же исходного состояния.

См. также

Примечания